Славија је трг у Београду.

Славија се може односити и на:

Политички појмови:
 циљ панславизма, стварање заједничке државе свих Словена, Славије

Географски појмови:
 Славија (Београд), насеље у градској општини Врачар, град Београд
 Општина Славија, некадашња градска општина у Новом Саду
 Алтернативни назив за насеље Салајка, у Новом Саду

Спорт:
 Спортско-рекреациони центар Славија, је вишенамјенски стадион фудбалског клуба Славија у Источном Сарајеву, Република Српска, БиХ
 ФК Славија (вишезначна одредница)
 ХК Славија (вишезначна одредница)

Остало:
 Позориште Славија